Wilhelmina-oord (natuurgebied), een natuurgebied
 Wilhelminaoord, een dorp